Blue Springs ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Blue Springs (Alabama)
 Blue Springs (Arkansas)
 Blue Springs (Florida)
 Blue Springs (Georgia)
 Blue Springs (Mississippi)
 Blue Springs (Missouri)
 Blue Springs (Nebraska)
 Blue Springs (Tennessee)
 Blue Springs (Texas), im San Augustine County
 Blue Springs Landing (Florida)
 Blue Springs Resort (Tennessee)

Sonstiges:
 Blue Springs Bank Mine, Mine im Unicoi County, Tennessee
 Blue Springs Quarry, Mine im Socorro County, New Mexico

im NRHP gelistete Objekte:
 Blue Springs Encampments and Fortifications, in Cleveland, Tennessee, ID-Nr. 99000427
 Blue Springs Site, in Blue Springs, Nebraska, ID-Nr. 73001063

Siehe auch:
 Blue Springs Creek
 Blue Spring